Een stad in Peru, zie Paita (stad)
 Een district in Peru, zie Paita (district)
 Een provincie van Peru, zie Paita (provincie)

 Een gemeente in Nieuw-Caledonië, zie Païta